Ready or Not puede hacer referencia a:

 Ready or Not, canción de la cantante Bridgit Mendler
 Ready or Not, canción del grupo musical The Fugees
 Ready or Not, videojuego de 2020
 Ready or Not, película de 2019 dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett